Perényi József (1871–1938) irodalomtörténész, gimnáziumi tanár
 Perényi József (1915–1981) történész, egyetemi tanár, tanszékvezető
 Perényi József (1921–1968) Pecsovszky József magyar és román válogatott labdarúgó 1942 és 1945 között használt neve